Ма́рлоу (, ) — англоязычные топоним, фамилия и имя:

Топонимы 
Великобритания
 Марлоу — городок в Бакингемшире.
  — мост городка.
 Марлоу — футбольный клуб городка.
  — футбольный клуб городка.
  — близлежащая деревня.
  — поселение в Херефордшире.
США
  — городок в Нью-Гэмпшире.
  — город в Оклахоме.
  — поселение в Мэриленде.

Люди 
Фамилия
  (1938—1996) — английский драматург, писатель, сценарист и художник.
  (род. 1951) — американский баскетболист и волейболист, ныне — спортивный комментатор.
 Марлоу, Кристофер (чаще Марло; 1564—1593) — английский поэт, переводчик и драматург-трагик.
 Марлоу, Уильям (1740—1813) — британский пейзажист.
  (1930—2003) — британский актёр театра, кино и телевидения.
  (1904—1964; наст. имя Фрэнк Марлоу Ригги) — американский киноактёр.
 Марлоу, Хью (1911—1982) — американский актёр радио, театра, кино и телевидения.
 Марлоу, Эндрю (род. 1966) — американский киносценарист.
Имя
  (род. 2004) — американская актриса кино и телевидения, певица.
Псевдонимы
  (1865—1950; наст. имя Сара Франсис Фрост) — англо-американская актриса театра, суфражистка.
 Марлоу, Джун (1903—1984; наст. имя Гисела Валария Готтен) — американская киноактриса.
  (1929—2012; наст. имя Мэрион Таунсенд) — американская певица и актриса театра.
  (1932—2001; наст. имя Рональд Ричард ДеЛео) — американский актёр театра, кино и телевидения.
 Марлоу, Слава (род. 1999; наст. имя Артём Артёмович Готлиб) — российский битмейкер, саунд-продюсер.
  (1928—2008; наст. имя Милтон Лессер) — американский писатель.
Вымышленные
  — персонаж американского телесериала «» (1978—1982).
  — персонаж американского телесериала «Части тела» (2003—2010).
 Престон Марлоу — рядовой, главный герой игры Battlefield: Bad Company 2 (2010).
 Филип Марлоу (др. вариант Марло) — частный детектив из Лос-Анджелеса, главный герой произведений Рэймонда Чандлера.
  — моряк, рассказчик историй «», «», «Сердце тьмы» и «» авторства Джозефа Конрада.

Кино и телевидение 
 
  — британо-канадо-американский телесериал (1983—1986).
  — американский фильм 1998 года.

Прочее 
  — театр в Кентербери (Англия).

См. также 
 Марло
 Марлов